Желдыбино — название нескольких населённых пунктов в России:

 Желдыбино — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Желдыбино — посёлок в Киржачском районе Владимирской области.
 Желдыбино — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Желдыбино — деревня в Бежецком районе Тверской области.